Deng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gang Deng
 Qixiang Deng
 Si-Ming Deng
 Wei-An Deng
 Yun Fei Deng